Hävernick oder Haevernick ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Andreas Christoph Hävernick (1810–1845), deutscher evangelischer Theologe und Hochschullehrer
 Oskar Haevernick (1854–1924), preußischer Generalleutnant
 Thea Elisabeth Haevernick (1899–1982), deutsche Archäologin
 Walter Hävernick (1905–1983), deutscher Numismatiker und Museologe